Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „71”:

Wojska Polskiego
 71 Pułk Piechoty 1921–1939

Austro-węgierski
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 71 (1860-1918)

Niemiecki
 71 Pułk Piechoty (3 Turyngski) – sformowany 5 maja 1860, stacjonował w Erfurt i Sondershausen; przydział w 1914: XI Korpus

Rosyjski
 71 Bielowski Pułk Piechoty (ros. Белёвский 71-й пехотный полк) 1763–1918